Pinck est un patronyme porté notamment par:
 Angelika Merkelbach-Pinck  (1885 - 1972), écrivain régionaliste 
 Louis Pinck ( (1873 - 1940), prêtre catholique

Patronyme lorrain